Ordet backpacker har flere betydninger:

 Backpacker – Er en betegnelse for en person der rejser med rygsæk på ryggen. Oftest prøver personerne at spare så mange penge som muligt, for at kunne rejse mest muligt for deres opsparede penge.

 Backpacker (spil-serie) – Er en serie af spil, hvor man tager rollen som en backpacker. I dag bliver serien udgivet og udviklet af Pan Vision.